58 км, 58-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

58 км, Ост. пункт 58 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога 674688.

58 км — блок-пост, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 587723.
 58 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 512638.
 58 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 040531.
 58 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 040718.
 58 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Курская область). Код 205345.
 58 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа Воткинского направления Ижевского отделения Горьковской железной дороги (Удмуртская Республика). Код 255611.
 58 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Нижегородская область). Код 262013.
 58 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Гороблагодатская — Серов-Сортировочный, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 773385.
 58 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии	Серов-Сортировочный — Алапаевск Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 776114.
 58 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная железная дорога (Кемеровская область). Код 871611.
 58 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога (Красноярский край). Код 894626.
 58 км — разъезд, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 627422.
 58 км — разъезд, Южно-Уральская железная дорога, в 2 км от села Архиповка Оренбургской области. Код 812518.

58 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Львовская железная дорога (Ровенская область). Код 350731
 58 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Сумская область). Код 445310.
 58 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Луганская область). Код 502212.
 58 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Черниговская область). Код 428847.
 58 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 463126.